Чарыев — фамилия; имеет женскую форму Чарыева.

 Известные носители
 Чарыев, Амандурды (1933—?) — советский сельскохозяйственный работник, Герой Социалистического Труда, лишённый звания.
 Чарыев, Ата (род. 1932) — туркменский государственный деятель.
 Чарыев, Балта Чарыевич — первый секретарь Чарджоуского областного комитета КП Туркменистана.
 Чарыев, Ильяс Махтумович (род. 1964) — туркменский государственный деятель.
 Чарыев, Керемли (род. 1992) — туркменский хоккеист.
 Чарыев, Курбандурды (1941—2011) — советский и российский живописец туркменского происхождения, Заслуженный деятель искусств Башкирии.
 Чарыев, Розымамед Алиевич (1914—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Чарыев, Рузы Чарыевич (1931—2004) — узбекский художник, народный художник Узбекистана, академик Академии художеств Узбекистана, мастер живописи, колорист.
 Чарыев, Ходжанепес (1906—1940) — туркменский советский драматург и поэт, первый председатель Союза писателей Туркменской ССР.
 Чарыев, Расул Максатович — туркменский футболист.
 Чарыев, Шалар (1903—1979) — Герой Социалистического Труда.